Il PalaSanbapolis è un'arena coperta di Trento.

Storia e descrizione

Il PalaSanbapolis viene utilizzato per attività sportive, soprattutto come palestra e per gare di pallavolo: la struttura dispone anche di una palestra per l'arrampicata indoor.

Il palazzetto ospita le gare casalinghe della squadra femminile di pallavolo del Trentino Rosa.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Impianti sportivi di Trento